Тата́рская слобода — район города с существенным татарским населением.

 Татарская слобода Алма-Аты
Татарская слобода Иркутска
 Татарская слобода Минска
 Татарская слобода Москвы
 Татарская  слобода Санкт-Петербурга
 Татарская слобода Томска
 Татарская слобода Уральска